

Persone
 Gussoni – famiglia patrizia veneziana, annoverata fra le cosiddette Case Nuove
 Cesare Gussoni (1934) – ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano
 Chicco Gussoni, all'anagrafe Enrico Luigi Gussoni (1963) – musicista, compositore e arrangiatore italiano
 Franco Gussoni (1949-2018) – politico italiano
 Natalia Gussoni (1981) – ex tennista argentina
 Vittorio Gussoni (1893-1968) – pittore italiano

Altro
 Palazzo Gussoni Grimani Della Vida – palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di Cannaregio